1990 és 2019 között nyolc polgármester-választást tartottak Bükkösdön.

A nyolc választás során öt polgármester nyerte el a választók többségének bizalmát. 2019 ősze óta Homann János a Baranya megyei község első embere.

Mindig több jelölt állt rajtvonalhoz, sőt kétszer is megesett, hogy számuk meghaladta a féltucatot. Az átlagos részvételi hajlandóság 60% volt.

A jelöltek elsöprő többsége hivatalos szervezeti támogatás nélkül szállt versenybe a polgármesteri székért.

Háttér 

Az ezer fős település Baranya megye középső részén, a Mecsek nyugati lábainál fekszik. A megyén belül többször változott a körzeti hovatartozása, 2013 óta a Szentlőrinci járás része.

1950-ben Megyefával egyesült, a hetvenes évek végen pedig Goricát csatolták a községhez.

A nyolcvanas évek elejétől a tanács elnöke Mátis István volt.

Alapadatok 

Az önkormányzati választásokon az átlagos részvételi hajlandóság 60% körül mozgott. A legalacsonyabb a választói kedv 2014-ben (51%), a legmagasabb pedig 2006-ban volt (67%). Mindig több jelölt indult a választásokon, kétszer is megesett, hogy heten álltak rajtvonalhoz. A hivatalban lévő vezető jellemzően megmérettette magát. (Az 1990-es választásokról nem állnak rendelkezésre részletes adatok.)

A település lakóinak a száma  és  körül mozgott, némi ingadozás mellett csökkenő irányt mutatva. A község lélekszámából fakadóan a képviselő-testület létszáma előbb 9, majd 7 fős volt, a 2010-es önkormányzati reformot követően pedig 6 fős lett. A választójogosultak száma 2006-ig emelkedett, azóta viszont csökken, a csúcson volt ezer fölött is, legutóbb viszont alig haladta meg a kilencszázat.

Időközi polgármester-választásra nem került sor.

Választások

Polgármesterek 
A község élén kétszer is állt Mátis István, aki előbb 1990-ben, majd 2002-ben nyert el a szavazók többségének bizalmát.

Jegyzetek

Források 
  – az egyes választások hivatalos honlapjai (1998-tól kezdve)
 
 korábbiak:  •  •  •  • 
 (időközi választások: )
  – választástörténeti honlap (egységes szerkezetben, 1994-től kezdve)
  •  •  •  •  • 
 lakók száma:  •  •  •  •  •  • 
 – nyersadatok, szöveges fájlformátumokban (1990-től 2010-ig)

Kapcsolódó szócikkek 
 Bükkösd
 Helyi önkormányzati választások

Bükkösd